Çaylı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çaylı (ort i Azerbajdzjan, Qazach), 
 Çaylı (ort i Azerbajdzjan, Goygol Rayon), 
 Birinci Çaylı, ort, Sjamachy,

Turkiet 

 Çaylı (ort i Turkiet), Izmir, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar